L'amica di mio marito (Afraid to Love), film del 1927 di Edward H. Griffith
L'amica di mio marito (Frank en Eva), film del 1973 di Pim de la Parra